Føniks eller Fønix har flere betydninger:

 Fugl Føniks
 Føniks (person)
 Føniks (stjernebillede)
 Fønix (hønserace)
 Fønix (tidsskrift) – "Fønix bringer ... indlæg, der beskæftiger sig med teologi og humaniora samt spændingsfeltet imellem disse to."
 Føniks (møntenhed)
 Daddelpalme – planteslægt med det latinsk-græske navn Phoenix

Se også 
 Fønikien, Fønikerne
 Phoenix